

Szwecja 
 Alvik – miasto w regionie Dalarna, w gminie Leksand
 Alvik – miasto w regionie Norrbotten, w gminie Luleå
 Alvik – dzielnica Sztokholmu
 Alvik – dzielnica Umeå
 Alvik – stacja sztokholmskiego metra i Tvärbany
 Alviks BK – klub koszykarski ze Sztokholmu